A 2022-es MotoE-szezon a MotoE-világkupa negyedik szezonja volt. A kategória sajátossága, hogy a résztvevők elektromos motorkerékpárokkal vesznek részt a futamokon. A bajnokság április 30-án indult Spanyolországban és szeptember 4-én ért véget San Marinóban.

Az egyéni címvédő a spanyol Jordi Torres. A 2022-es világbajnoki címet Dominique Aegerter nyerte meg egy futammal a bajnokság vége előtt.

Csapatok és versenyzők
Az összes részvevő a Energica Ego Corsa motorral teljesíti a szezont.

Versenynaptár

Változások 
 A finn versenyt már 2020-ban és 2021-ben sem tudták megrendezni, de ebben az évadban ismét bekerült a versenynaptárba az új Kymi Ring-en, de végül ismét elmaradt. 2022. május 25-én jelentették be, hogy homologizációs munkálatok késése miatt, valamint a Oroszország ukrajnai inváziója miatt törlik a versenyhétvégét.

Szabályváltozások

Motor
Az Energica Ego Corsa számottevő motorváltoztatáson esett át, új invertert is kapott a motor, ami eredményeképpen közel 15 kg-os súlycsökkentést értek el. A következő szezontól Ducati szériamotorokat használnak a csapatok.

Időmérő edzés
Ettől a szezontól a MotoGP és a kisebb kategóriák időméréséhez hasonlóan, áttér a Q1-Q2 kvalifikációs formátumban.

A szezon menete

A világbajnokság állása

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Versenyzők

Csapatok

Jegyzetek

MotoE